Brämer steht für:
 Bremsen,  Familie der Fliegen

Personen:
 Andreas Brämer (* 1964), deutscher Historiker
 Carl Albrecht Brämer (* 1810; † nach 1860), preußischer Abgeordneter
 Jens Brämer (* 1973), deutscher Basketballspieler und -funktionär
 Marie Brämer-Skowronek (* 1990), deutsche Para-Leichtathletin
 Rainer Brämer  (* 1943), deutscher Physiker und Wanderpädagoge

Siehe auch:
 Braemer
 Braehmer
 Bremer